Il 25 maggio 2014 (con ballottaggio l'8 giugno) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Ciampino

Civitavecchia

Fonte Nuova

Frascati

Grottaferrata

Guidonia Montecelio

Marino

Monterotondo

Palestrina

Tivoli

Frosinone

Anagni

Veroli

Latina

Cisterna di Latina

Viterbo

Civita Castellana 

Lazio
2014